Ljubezen je lahko:
 ljubezen - čustvo
 Ljubezen - slovenski film
 Ljubezen - avstrijski film
 Ljubezen, slovenski roman